L'Opel Master Cup est un trophée entre équipes de football, organisé par l'entreprise automobile Opel. Il se déroule à cinq reprises entre 1996 et 2000.

Description 
La première édition se déroule en 1996, et voit s'affronter trois équipes sponsorisées par Opel ; le Bayern Munich, le  Milan AC et Paris Saint-Germain dans trois matchs de 45 minutes.

Le second tournoi se passe le  au stade olympique de Berlin, en présence du Hertha BSC et des trois équipes de la première édition. Quatre rencontres de 45 minutes sont programmées, avec deux demi-finales, un match pour la 3e place et une finale.

En 1999, c'est le Parc des Princes de Paris qui accueille le tournoi par deux fois, avec le Paris Saint-Germain, le Milan AC et l'Anderlecht lors de l'édition de janvier. Ce dernier étant remplacé par Bayern Munich, pour l'édition d'août.

La dernière édition a lieu en 2000, pour le centenaire Bayern Munich. Elle rassemble Galatasaray, le Real Madrid et Manchester United. Ce dernier est battu en finale par la Bayern sur le score de 3-1.

Éditions

1996

1997

Janvier 1999

Août 1999

2000

Notes et références

Lien externe 
 

Tournois et trophées saisonniers de football
Master Cup